Сијенега дел Осо има више значења:

 Сијенега дел Осо, Ел Којоте (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенега дел Осо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику